Il singolare del torneo di tennis Montpellier Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Elena Lichovceva che ha battuto in finale Dominique Monami 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Sabine Hack (primo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Meike Babel (primo turno)

 Radka Bobková (primo turno)
 P Paradis-Mangon (secondo turno)
 Inés Gorrochategui (primo turno)
 Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montpellier Open 1993